Академія пенсійної реформи — освітній проект Асоціації консультаційних та експертних фірм України «Укрконсалтинг», започаткований у 2005 році з метою поширення інформації в українському суспільстві щодо пенсійної реформи.

Основні завдання 
Основні завдання проекту:
 популяризація системи недержавного пенсійного забезпечення,
 створення позитивного іміджу небанківських фінансових установ,
 роз'яснення основних положень і принципів діяльності і взаємодії створених відповідно до пенсійної реформи інститутів.

Експерти Академії пенсійної реформи накопичили значну теоретичну базу щодо реформування систем пенсійного забезпечення різних країн світу і України, а також практичний досвід в розробці і впровадженні законодавчо-нормативної бази і в створенні установ сфери недержавного пенсійного забезпечення.

Діяльність 
За роки діяльності Академією 
 налагоджено співробітництво із різними соціальними інститутами, що працюють з проблематикою пенсійного реформування, а також з профільними державними органами, профспілками, підприємствами та вищими навчальними закладами України, 
 впроваджуються спільні проекти по впровадженню додаткового пенсійного забезпечення. 
 з багатьма партнерами підписано відповідні меморандуми. 
Експерти Академії беруть участь в роботі обласних комісії з питань розвитку пенсійної реформи в багатьох областях, а також консультують органи державної влади в питаннях нормотворчості. 

Діяльність Академії пенсійної реформи полягає також в проведенні соціологічних досліджень ставлення різних верств населення до пенсійної реформи в цілому і до різних її аспектів.

Ключові особи 
 Лиховид Олег Едуардович - президент проекту

Посилання 
 Офіційний сайт проекту

Див. також 
 Пенсійна система України

Пенсійне забезпечення